Stazione di Lugano – stazione ferroviaria della ferrovia del Gottardo a Lugano
 Stazione di Lugano FLP – stazione ferroviaria della ferrovia Lugano-Ponte Tresa a Lugano
 Stazione di Lugano LT – ex stazione ferroviaria dell'ex ferrovia Lugano-Tesserete a Lugano
 Stazione di Lugano-Paradiso – fermata ferroviaria della ferrovia del Gottardo a servizio di Paradiso
 Stazione di Lugano Piazza Manzoni – ex fermata ferroviaria dell'ex ferrovia Lugano-Cadro-Dino a Lugano